Аниций Авхений Басс () — имя нескольких римских политических деятелей:
 Аниций Авхений Басс — префект города Рима в 382—383 годах.
 Аниций Авхений Басс — римский государственный деятель начала V века..
 Флавий Аниций Авхений Басс — консул 431 года.